Тюньї́-е-Пон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 45 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 262,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюньї-е-Пон на сайті французького Національного інституту географії
 Тюньї-е-Пон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюньї-е-Пон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюньї-е-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюньї-е-Пон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена